Wickinghof ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wickinghof (?–1493), Lübecker Bürgermeister
 Lambert Wickinghof (?–1529), Ratsherr der Hansestadt Lübeck